De attractie Roaring Rapids in het attractiepark Six Flags Magic Mountain
 De attractie Roaring Rapids in het attractiepark Shanghai Disneyland